Анебю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Анебю — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.